Ardoch steht für:

 Ardoch Algonquin First Nation, indigenes Volk in Kanada
 Ardoch (North Dakota), Gemeinde in Walsh County, North Dakota
 Ardoch (Schottland), Gemeinde in Perth and Kinross in Schottland
 Kastell Ardoch, römisches Militärlager beim Dorf Braco in Perth and Kinross in Schottland